Atrocianus ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Atrocianus (‚der Harte, der Unnachgiebige‘), Dichter, Humanist und Gegner der Reformation aus Basel
 Johannes Acronius Frisius (Johannes Acronius (oder Atrocianus) Frisius; † 1564), Gelehrter, Arzt, Astronom und Mathematiker